kaukasisch steht für:

 auf den Kaukasus bzw. die Region Kaukasien bezogen
 Kaukasische Sprachen
 alte Rassenbezeichnung für hellhäutige Menschen, siehe Europide #Kaukasoide